

Мішкинський район — район, Башкортостан
 Мішкинський район — район, Курганська область